Креней — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Креней — долион;
 Креней — сын Фавна, упомянутый у Стация;
 Креней — кентавр, упомянутый у Овидия.

Примечания